Year of the Dog, che significa Anno del cane in lingua inglese, può riferirsi a:

Year of the Dog – film del 2007 di Mike White
Year of the Dog – album del 1994 dei Wolfstone
Year of the Dog... Again – film del 2006 del rapper DMX